APS — абревіатура, що може означати:

 Advanced Photon Source — джерело синхротронного випромінювання.
 Advanced Photo System — формат фотоплівки.
 American Physical Society — Американське фізичне товариство.
 APS 95 — хорватський автомат.